Clave de Soul é uma banda brasileira de soul, formada no Rio de Janeiro e composta por sete músicos, cujo estilo incorpora a experiência da MPB. Os sete integrantes incluem: Tinho Martins, Lord Vital, Jhonson, Paulinho Black, Luciano Lopes, Marcelinho Ferreira e Júnior.

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de soul
Bandas de música popular brasileira